Concessione di Tientsin
 Concessione austroungarica di Tientsin
 Concessione italiana di Tientsin